Sahorsch bezeichnet der deutsche Namen von

 Záhoří u Bechyně, Okres Tábor, Tschechien
 Záhoří u Semil, Okres Semily, Tschechien